Whitaker hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Carl Whitaker, psiquiatra estadounidense, pionero en terapia familiar.
David Whitaker, guionista televisivo.
Ewen Whitaker, astrónomo británico especializado en estudios de la Luna.
Forest Whitaker, actor, productor y director de cine.
John Thompson Whitaker, periodista.
Johnny Whitaker, actor y cantante.
Nick Whitaker, actor.
Pernell Whitaker, boxeador.
Robert Whitaker, periodista y escritor sobre medicina y psiquiatría.
Sheila Hazel Whitaker, programadora de cine y escritora inglesa.
Lucian Cary "Skippy" Whitaker, jugador de baloncesto.
Steve Whitaker, colorista del cómic V for Vendetta.
Thomas Wallace Whitaker, botánico, taxónomo y fisiólogo.
Tom Whitaker, surfista.

Lugares
Whitaker (Pensilvania)